Riksväg 13 kan syfta på:

Riksväg 13, Estland
Riksväg 13, Finland
Riksväg 13, Nederländerna
Riksväg 13, Sverige
Riksvei 13 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 13 – gamla Rikstretton i Sverige, Stockholm-Haparanda, numera E4 (delen norr om Stockholm; jämför Riksettan)